Wiesen kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Wiesen, Schweiz, ort, Graubünden, Prättigau/Davos District,

Tyskland 

 Wiesen, Bayern, kommun, Bayern, Regierungsbezirk Unterfranken,

Österrike 

 Wiesen, Burgenland, kommun,